Маор Канділь (івр. מאור קנדיל‎, нар. 27 листопада 1993, Тель-Авів) — ізраїльський футболіст, захисник клубу «Маккабі» (Тель-Авів) та національної збірної.
 Хішам Канділь (араб. هشام قنديل‎ рід. 17 вересня 1962, Бені-Суейф, Об'єднана Арабська Республіка) — єгипетський державний і політичний діяч, прем'єр-міністр.